Kónya Kálmán agrármérnök
Kónya Kálmán (1926–1997) fotóművész
Kónya Kálmán (1943–2021) amerikai magyar bányamérnök, az MTA tagja
Kónya Kálmán (1961) magyar származású német olimpikon, súlylökő